Dopisni šah je zvrst šaha za katerega je značilno, da igralca nista (tako kot pri običajnem šahu) eden nasproti drugega. Igralca sta lahko kjerkoli, partija pa običajno poteka v daljšem časovnem obdobju. Klasični dopisni šah uporablja običajno pošto za prenos potez, novejše različice pa uporabljajo e-pošto ali strežniški sistem, pa tudi faks, radijski prenos in celo poštne golobe.

ICCF 
ICCF (Federation Correspondence Chess Federation) je mednarodna organizacija, ki združuje 55 nacionalnih dopisnih šahovskih zvez.  Ustanovljena je bila26.marca 1951 v Londonu (Anglija) in njen moto je: "Amici Sumus" (smo prijatelji).  Poleg organizacije svetovnih prvenstev, ekipnih olimpijskih iger in svetovnega pokala izračunava Elo rang vsakega šahista, piše pravila igre in podeljuje mednarodne častne nazive.

Svet za dopisni šah Šahovske zveze Slovenije se je 1992 včlanil v ICCF.

Svetovni prvaki ICCF

Moški

 Cecil John Seddon Purdy (1950-53)
 Viacheslav Ragozin (1956-59)
 Albéric O'Kelly de Galway (1959-62)
 Vladimir Zagorovsky (1962-65)
 Hans Berliner (1965-68)
 Horst Rittner (1968-71)
 Yakov Estrin (1972-76)
 Jørn Sloth (1975-80)
 Tõnu Õim (1977-83)
 Victor Palciauskas (1978-84)
 Friedrich Baumbach (1983-89)
 Grigory Sanakoev (1984-91)
 Mikhail Umansky (1989-98)
 Tõnu Õim (1994-2000)
 Gert Jan Timmerman (1996-2002)
 Tunç Hamarat (1999-2004)
 Ivar Bern (2002-)
 Joop van Oosterom (2003-2005)
 Christophe Léotard (2004-2007)
 Pertti Lehikoinen (2004-2011)
 Joop van Oosterom (2005-2008)
 Aleksandr Surenovich Dronov (2007-2010)
 Stephan Ulrich (2007-2010)
 Marjan Šemrl (2009-2011)
 Fabio Finocchiaro (2009-2013)
 Ron Langeveld (2010-2014)
 Alexandr Dronov (2011-2014)
 Leonardo Ljubicic (2013-2016)
 Alexandr Dronov (2015-2018)
 Andrey Kochemasov (2017-2019)
 Fabian Stanach,   Christian Muck,  Ron Langeveld  (2019-2022)
 Jon Edwards

Ženske

 Olga Rubtsova (1968-72)
 Lora Jakovleva (1972-77)
 Ljuba Kristol (1978-84)
 Liudmila Belavenets (1984-92)
 Ljuba Kristol (1993-98)
 Alessandra Riegler (2000-05)
 Olga Mikhailovna Sukhareva (2002-2006)
 Olga Mikhailovna Sukhareva (2007-2010)
 Irina Perevertkina (2011-2014)
 Irina Perevertkina (2014-2017)
 Irina Perevertkina (2017-2020)

Svetovni pokal ICCF 

  Karl Maeder (1973-1977)
  Gennadi Nesis (1977-1983)
  [[Nikolai Rabinovich (1981-1986)
  Albert Popov (1984-1989)
 (A)  Alexandr Frolov-(B)  Gert Timmerman (1987-1994)
  Olita Rause (1994-1999)
  Aleksey Lepikhov (1994-2001)
  Horst Satudler (1998-2002)
  Edgar Prang (1998-2001)
  Frank Schröder (2001-2005)
  Reinhard Moll (2008-2011)
 (E) Reinhard Moll (2005-2007) - (P)  Mathias Gleichmann (2009-2013)
  Reinhard Moll (2005-2007)
  Reinhardt Moll (2009-2012)
  Klemen Sivic (2012-2015)
  Uwe Nogga (2013-2016)
  Mathias Gleichmann (2014-2017)
  Stefan Ulbig & Reinhardt Moll (2015-2019)
  Thomas Herfuth (2014-2016)
  Sergey Kishin (2017-2020)
  Mathias Gleichmann (2019-2021)

Olimpijske Igre ICCF

Moški

Ženske

Slovenski velemojstri dopisnega šaha 

Slovenski velemojstri dopisnega šaha in katerega leta jim je ICCF priznal naziv velemojstra:
 Milan Vidmar †
 Franček Brglez †1978
 Leon Gostiša 1998
 Boris Žlender 1998
 Marjan Šemrl 2007
 Iztok Brunšek 2010
 Matjaž Pirš 2012
 Danilo Korže 2012
 Aleš Borštnik 2012
 Jernej Šivic 2012

Opombe in reference

Glej tudi 
ICCF

Zunanje povezave 
 ICCF
 FICGS
 IECG
 Dopisni šah v Sloveniji

Šah